Bhandari ist der Familienname folgender Personen:

 Bidhya Devi Bhandari (* 1961), nepalesische Politikerin
 Dalveer Bhandari (* 1947), indischer Jurist
 Dhruv Bhandari (* 1959), indischer Segler
 Gangotri Bhandari (* 1956), indischer Hockeyspieler
 Madan Kumar Bhandari (1952–1993), nepalesischer Politiker
 Mohan Bhandari († 2015), indischer Schauspieler 
 Nar Bahadur Bhandari (1940–2017), indischer Politiker
 Rajendra Bahadur Bhandari (* 1975), nepalesischer Langstreckenläufer
 Romesh Bhandari (1928–2013), indischer Diplomat und Politiker
 Sunder Singh Bhandari (1921–2005), indischer Politiker

Siehe auch:
 Bandari